Rubén Pérez Chueca (Saragossa, 1980), futbolista aragonès que jugà en la posició de porter.
 Rubén Pérez Moreno (Zaldibar, 1981), ciclista basc professional des de 2005.
 Rubén Pérez del Mármol (Écija, 1989), futbolista andalús que juga com a migcampista.